Ива́н Ку́чин:
 Кучин, Иван Леонидович (род. 1959) — русский певец, композитор, автор-исполнитель в стиле русского шансона.
 Кучин, Иван Сергеевич (1924—2000) — русский и советский поэт, писатель, публицист.